Jebavý je české příjmení.

 Drahomír Jebavý (* 1930) – český skokan na lyžích
 Jan Jebavý (1908–1942) – český oční lékař, odbojář
 Jaroslav Jebavý (* 1952) – český výtvarník
 Josef Jebavý (* 1947) – český fotbalista
 Roman Jebavý (* 1989) – český tenista
 Václav Jebavý (1868–1929) – český básník, píšící pod pseudonymem Otokar Březina